České příjmení Jaroš nosí více osobností:

 Alois Jaroš, vícero nositelů
 Česlav Jaroš (* 1957) – český oděvní výtvarník a stylista
 Dmytro Jaroš (* 1971) – ukrajinský politik a poradce náčelníka generálního štábu
 Emanuel Jaroš (1882–1959) – český hudební skladatel a pedagog
 Emil Jaroš (* 1943) – český lékař a politik, poslanec ČNR a PSP za ODS
 František Jaroš (1909–?) – československý politik, poválečný poslanec za KSČ
 Gustav Jaroš (1867–1848) – český novinář, esejista a spisovatel
 Helena Jarošová (* 1939) – česká estetička, historička a teoretička oděvní kultury
 Jan Jaroš (rozcestník), vícero nositelů
 Jiří Jaroš (fotbalista) (1955–1999) – český fotbalista, syn Josefa Jaroše
 Jiří Jaroš (režisér) (* 1931) – český režisér a autor loutkových her
Jiří Jaroš (plukovník) (1896–1943) – český odbojář, člen Zemského národního výboru a velitel Obrany národa (Velké Meziříčí)
 Josef Jaroš (fotbalista) (1931–2013) – český fotbalista a trenér, otec Jiřího Jaroše
 Josef Jaroš (notář) (1879–1942) – český právník a účastník odboje popravený nacisty
 Martin Jaroš (* 1976) – český marketingový expert
 Miroslav Jaroš (* 1978), uměleckým jménem Miro Jaroš – slovenský zpěvák
 Marie Jarošová (1920–1998) – česká a československá politička KSČ, jedna z lidických žen, poslankyně ČNR a FS za normalizace, předsedkyně MNV v Lidicích
 Mirek Skunk Jaroš (* 4. 12. 1950 Dvůr Králové nad Labem) – textař, který musel emigrovat
 Miro Jaroš (* 1978) – slovenský zpěvák
 Monika Jarošová (* 1970) – česká politička a zdravotní sestra, poslankyně za hnutí SPD
 Otakar Jaroš (1912–1943) – český voják, hrdina SSSR
 Peter Jaroš (* 1940) – slovenský prozaik, dramatik a scenárista
 Radek Jaroš (* 1964) – český horolezec
 Rudolf Jaroš (1869–1935) – československý politik, senátor a poslanec
 Tomáš Jaroš (asi 1500–1571) – český zvonař
 Vítězslav Jaroš (* 2001) – český fotbalista

Podobná příjmení:
 Josef Jarosch, pseudonym Alfred Waldau (1837–1882) – česko-německý spisovatel a překladatel

Reference